Натуральне число 1079
 1079 рік до нашої ери
 1079 рік нашої ери